Wahlkreis Dresden steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Dresden 7

Siehe auch:
 Wahlkreis Dresden, Land
 Bundestagswahlkreis Dresden
 Wahlkreis Meißen-Dresden